Armiger steht für:

 Edelknecht, mittelalterlicher Krieger oder Edelmann
 ARMIGER, eine Luft-Boden-Rakete 

Armiger ist der Familienname folgender Personen:

 Katie Armiger (* 1991), amerikanische Countrysängerin

Armiger ist das Pseudonym folgender Personen:

 August Becker (Schauspieler) (1834–1877),  deutscher Schauspieler, Regisseur, Dramaturg und Intendant